

Musica 
 Driver – gruppo musicale statunitense
 Driver – supergruppo statunitense divenuto noto come M.A.R.S.
 Driver – singolo dei Pendulum del 2020
 Driver 8 – singolo dei R.E.M. del 1985

Altro 
 Driver – in informatica: componente software di un sistema operativo che pilota dispositivi hardware
 Driver – nell'ippica è il pilota di un sulky (carrozzino a due ruote)
 Driver – un tipo di bastone da golf
 Driver – serie di videogiochi
 Driver – un videogioco
 Driver – leva per il successo economico dell'azienda